Чемпионат женского дивизиона I Национальной ассоциации студенческого спорта (НАСС) по баскетболу, или просто турнир НАСС — турнир на выбывание, где участник выбывает после одного поражения. Дивизион I является турниром высшего уровня в НАСС и его победитель в СМИ называется национальным чемпионом в студенческом баскетболе. Чемпионат проходит ежегодно с 1982 года. Полуфиналы турнира называются «Финал четырёх» и проходят в одном городе, также как и финальная игра. Индианаполис, город где расположена штаб-квартира НАСС, принимает Финал четырёх в среднем каждые 5 лет, а также является запасным городом на случай, если город, где планируется проведение Финала четырёх, не сможет его принять.

Женскому турниру НАСС предшествовал женский баскетбольный турнир AIAW, который проводился ежегодно с 1972 по 1982 годы. В сезоне 1981/1982 годов Национальная ассоциация студенческого спорта добавила в свою программу чемпионаты по 12 женским видам спорта, в том числе и баскетболу, после чего вступила в открытую конфронтацию с Ассоциацией межуниверситетского спорта для женщин (AIAW), чтобы единолично управлять женским студенческим спортом. AIAW же продолжала вести свою установленную турнирную программу в тех же 12 видах спорта, однако после года существования двойных женских чемпионатов в этой борьбе победила НАСС, а AIAW была расформирована.

Посещаемость и интерес к женскому турниру I дивизиона НАСС значительно выросли за эти годы, особенно начиная с 2003 года, когда  финал женского чемпионата был перенесён с воскресенья на вторник и игрался на следующий день после решающего матча мужского турнира. Теперь решающая игра женского турнира венчала сезон студенческого баскетбола в США. До этого женский «Финал четырёх» обычно играли в пятницу, накануне мужского «Финала четырёх» или же в субботу на несколько часов раньше мужских полуфиналов (1991—1995). В настоящее время «Финал четырёх» женского турнира, как правило, играется в воскресенье, на день позже мужского «Финала четырёх».

Коннектикутский университет чаще других университетов выигрывал турнир НАСС — 11 раз, причём побеждал во всех финальных матчах, в которых принимал участие, а десять из этих чемпионских титулов команда завоевала с 2000 по 2016 годы. Университет Теннесси завоевывал чемпионский титул 8 раз, Бэйлорский университет — три раза, а Университет Южной Калифорнии, Луизианский технологический университет и Стэнфордский университет — по 2 раза. Действующим чемпионом турнира является команда «Бэйлор Бирс». «Хаскис» принадлежит рекорд по количеству завоеванных титулов подряд — четыре (с 2013 по 2016 годы). Теннесси выигрывал три чемпионата кряду (с 1996 по 1998 годы), кроме того тот же Коннектикут имеет в своей истории ещё три выигранных титула подряд (с 2002 по 2004 годы). Чаще других команду к чемпионскому титулу приводил Джено Оримма, который 11 раз выигрывал турнир вместе с «Коннектикут Хаскис», а наставник «Теннесси Леди Волантирс» Пэт Саммитт из университета Теннесси 8 раз приводила свою команду к успеху.

Победители

Количество выступлений в главном матче сезона

Количество выступлений в «Финале четырёх»

Количество побед по конференциям

Самые титулованные тренеры

Примечания

Ссылки 
 
 

Баскетбол в США
Баскетбольные награды NCAA‎